diagnostyka medyczna
 diagnostyka laboratoryjna
 diagnostyka obrazowa
 diagnostyka preimplantacyjna
 diagnostyka psychologiczna
 diagnostyka weterynaryjna
 diagnostyka techniczna
 diagnostyka samochodowa